BiH:
FK Sloboda Novi Grad
FK Sloboda Tuzla

Srbija:
FK Sloboda Čačak
FK Sloboda Užice

Vidi i NK Sloboda.